Вельцл, Вельцль (, ):
 Курт Вельцль (; * 1954, Відень) — австрійський футболіст, нападник.
 Ян Вельцль — чеський мандрівник, дослідник, мисливець.

Див. також 
 15425 Вельцл (15425 Welzl) — астероїд головного поясу.

Прізвища